D’Agostino ist der Familienname folgender Personen:

 Albert S. D’Agostino (1892–1970), US-amerikanischer Art Director
 Angel D’Agostino (1900–1991), argentinischer Musiker
 Antonino D’Agostino (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Antonio D’Agostino (* 1938), italienischer Pornofilmregisseur
 Bianca D’Agostino (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin
 Francesco D’Agostino (1946–2022), italienischer Rechtswissenschaftler, Rechtsphilosoph und Bioethiker
 Gaetano D’Agostino (* 1982), italienischer Fußballspieler
 Gigi D’Agostino (* 1967), italienischer DJ und Musikproduzent
 John D’Agostino (* 1982), US-amerikanischer Pokerspieler
 Miguel D’Agostino (* 1972), argentinischer Fußballspieler
 Nicholas D’Agostino (* 1998), australischer Fußballspieler
 Nicolás D’Agostino (* 1982), argentinischer Schauspieler
 Oscar D’Agostino (1901–1975), italienischer Chemiker
 Roberto D’Agostino (* 1948), italienischer Journalist und Regisseur